Guy Fromholtz, né le  à Chamarandes en Haute-Marne, est un footballeur français qui évoluait au poste de milieu de terrain.

Biographie

Statistiques

Annexes

Références

Bibliographie

Liens externes 
 

Naissance dans l'Essonne
Naissance en novembre 1946
Footballeur français
Joueur de l'Amiens SC